End of the Road (lied), een nummer 1 hit uit 1992.
End of the Road (Status Quo), een livealbum van Status Quo
End of the Road (Thunderbirds), een aflevering van de televisieserie Thunderbirds
End of the Road (1944) – een misdaadfilm uit 1944
End of the Road (1970) – een dramafilm uit 1970
End of the Road (1997) – een korte horrorfilm uit 1997
End of the Road (2011), een Amerikaanse filmthriller uit 2011
It's the End of the Road, een poplied
The End of the Road, John Barths tweede roman